Acestă listă prezintă orașele din Ecuador.

Cele mai mari orașe din Ecuador sunt Guayaquil, având 3.295.143 locuitori și capitala țării, Quito, având 1.941.506 locuitori (1 ianuarie 2005). Cele 2 orașe reunesc 43 % din populația totală a țării.

În tabelul de mai jos sunt enumerate orașele cu peste 30.000 locuitori, ordonată în funcție de recensământul din 2005,

Alte orașe 

 Arajuno
 Bahia
 Baños
 Guaranda
 Macas
 Shell Mera

Legături externe
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador 
Mongabay - Populația actuală a orașelor din Ecuador
City Population - Istoricul poppulației Ecuadorului

Ecuador
Orașe